Wetterhahn steht für:
 eine verbreitete Windfahne, siehe Windrichtungsgeber#Wetterhähne

Wetterhahn ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Wetterhahn (1921–1983), deutsche Pädagogin
 Karen Wetterhahn (1948–1997), US-amerikanische Chemikerin